Vörös Attila (1944) geológus, paleontológus
Vörös Attila (1986) zenész, gitáros
Vörös Attila (?) vasútfotós, vasúttörténész